hye – codice ISO 639-2/T e ISO 639-3 per la lingua armena
 Hye – località statunitense del Texas